Iráklia kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Iráklia (ort i Grekland), Grekiska fastlandet, Fthiotis, 
 Néa Irákleia, ort, Mellersta Makedonien, Chalkidike, 
 Irákleia (kommunhuvudort i Grekland), Mellersta Makedonien, Nomós Serrón, 

Robotskapade Greklandförgreningar